Името Черна могила носят две български села:

 Черна могила (Област Бургас)
 Черна могила (Област Хасково)